

Miejscowości i jednostki administracyjne

Francja 
 Bellevue – dzielnica Meudon
 Bellevue-la-Montagne – gmina

Gujana Francuska 
 Bellevue de l’Inini – szczyt

Szwajcaria 
 Bellevue – gmina w kantonie Genewa

Stany Zjednoczone 
 Bellevue – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Blaine
 Bellevue – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Bellevue – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Bellevue – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Bellevue – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Bellevue – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Sarpy
 Bellevue – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Bellevue – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Bellevue – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Clay
 Bellevue – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Bellevue – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Gmina Bellevue (ang. Bellevue Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Gmina Bellevue (ang. Bellevue Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Gmina Bellevue (ang. Bellevue Township) w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Gmina Bellevue (ang. Bellevue Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Gmina Bellevue (ang. Bellevue Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown

Inne 
 Bellevue – pałac w Berlinie
 Bellevue Investments – niemiecki holding
 Bellevue Towers – wieżowce w Bellevue

Zobacz też 
 Belle Vue
 Chirac-Bellevue
 Le Mont-Bellevue
 Moissac-Bellevue
 Saint-Geniès-Bellevue
 Saint-Pierre-Bellevue